Horváth Pál (1753–1832) tihanyi apát
 Horváth Pál (1821–1877) honvéd alezredes
 Horváth Pál (1923–2017) gépészmérnök, az Egyesült Izzó műszaki felsővezetője
 Horváth Pál (1927–1987) színész
 Horváth Pál (1928–2021) jogász, jogtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora
 Horváth Pál (1930–2009) magyarországi horvát költő
 Horváth Pál (1932–1978) népművelő, pedagógiai szakíró
 Horváth Pál (1933) agrármérnök
 Horváth Pál (1937) operaénekes (tenor)
 Horváth Pál (1942) balettművész, operaénekes
 Horváth Pál (?) a Magyar Televízió műszaki szakembere, örökös tagja

hasonló néven
 Horváth Pál László (1951) ötvös

Jegyzetek